Lorenzo Insigne (1991) – calciatore italiano, attaccante del Napoli e della nazionale italiana
 Roberto Insigne (1994) – calciatore italiano, attaccante del Benevento e fratello di Lorenzo